Butterball – marchio statunitense di pollame
Butterball (Emery Schaub) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Buttercup o Batterball – fiaba norvegese
Krishna's Butterball – masso granitico situato nel Tamil Nadu